Everett kan som auktorsförkortning betyda:

 Joy Everett
 Thomas Henry Everett

Robotskapade auktorsförkortningar